Завхан () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Улястай (16 300 души). Аймакът носи името на река Завхан, която е главната река, която минава през територията му.

Площта му е 82 500 квадратни километра, а населението – 73 088 души (по приблизителна оценка от декември 2018 г.).

На север Завхан граничи с Русия, на юг с аймака Гови Алтай, на северозапад – с Увс, на югозапад – с Ховд, на североизток – с Хьовсгьол, на изток – с Архангай, а на югоизток – с Баянхонгор.

До Завхан може да се стигне с вътрешната самолетна линия Улан Батор – Улястай.

Административно деление 

* – столицата на аймака

Източници 

Аймаци в Монголия